Focus Features (ранее USA Films, Universal Focus, Good Machine) — американская кинокомпания, подразделение студии Universal Pictures. Является одним из крупнейших дистрибьюторов, специализирующихся на независимом кинематографе и европейском авторском кино.

Focus Features была образована в 2002 году путём слияния USA Films, Universal Focus и Good Machine. В свою очередь, фирма USA Films была организована Барри Диллером в 1999 году путём объединения компаний October Films и Gramercy Pictures (основана в 1993 году).Компания занимается продюсированием и распространением в США как собственных, так и иностранных  фильмов.

История
Компания Focus Features была образована в 2002 году Джеймсом Шамусом и Дэвидом Линдом в результате слияния подразделений USA Films, Universal Focus и Good Machine, а также нескольких активов киностудии StudioCanal, связанной с Vivendi.USA Films была создана Барри Диллером в 1999 году, когда он приобрел October Films и Gramercy Pictures у Seagram и объединил эти два подразделения вместе. Universal Focus - специализированное подразделение Universal Pictures, которое было создано в 1999 году как Universal Classics, возглавляемое Полом Хардартом и Клаудией Грей, для замены лейбла October Films, чтобы получить группу наименований для распространения USA Films, сфокусированное на маркетинге нишевых приобретений Universal Pictures International, Working Title, WT2 Productions, Revolution Films и DNA Films, и в конечном итоге ребрендированное в Universal Focus к 2000 году.

В марте 2004 года Focus Features возродила Rogue Pictures как жанровый лейбл, который когда-то использовался October Films в конце 1990-х годов. Rogue Pictures возглавила та же команда, которая руководила стандартным менеджментом Focus.

В 2014 году FilmDistrict была присоединена к Focus и объединена под торговым названием High Top Releasing. В мае 2015 года Gramercy Pictures была возрождена Focus как жанровый лейбл, занимающийся боевиками, фантастикой и фильмами ужасов.

В феврале 2016 года Focus объединился с Universal Pictures International в рамках новой стратегии "выравнивания приобретения и производства специализированных фильмов на мировом рынке".

В апреле 2017 года компания Vine Alternative Investments вновь приобрела у Focus Features библиотеку фильмов Rogue до 2008 года.

Фильмография

2000-е

2010-е

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Focus Features на imdb.com 

Кинокомпании США